Федоры — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Федоры — деревня в Столинском районе Брестской области.

Россия 
 Федоры — деревня в Селтинском районе Удмуртии.